Schnöring ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Schnöring (* 1939), deutscher Chefredakteur, Buchautor und Heimatforscher
 Stefanie Molthagen-Schnöring (* 1978), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin und Hochschulmanagerin